Santiagueño – abitanti di Santiago (Putumayo)
Santiagueño – abitanti di Santiago del Estero